Brücken ist der Name folgender Orte:

 Brücken (bei Birkenfeld), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz
 Brücken (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Brücken (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Brücken (Helme), Ortsteil der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Brücken (Malmedy), Ortsteil der Stadt Malmedy in der Provinz Lüttich, Belgien

Brücken ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Schmidt-Brücken (1905–1986), deutscher Landwirt und Politiker (FDP/DVP)
 Claudia Brücken (* 1963), deutsche Popsängerin
 Georg Schmidt-Brücken (1884–1976), deutscher Jurist und Richter
 Karl-Heinz Brücken (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Matthias Brücken (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Schmidt-Brücken (1895–nach 1943), deutscher Generalarzt

Siehe auch:
 Brücke (Begriffsklärung)
 Brüggen (Begriffsklärung)
 Bruggen
 Brugghen